Konstruktivismus (z lat. con-structus, sestrojený, sestavený) je název pro různé teoretické směry ve vědách i v umění:

 Konstruktivismus v architektuře
 Matematický konstruktivismus – viz Matematický důkaz
 Sociální konstruktivismus ve společenských vědách
 Konstruktivismus (mezinárodní vztahy) – politická teorie